Klein kan som auktorsnamn betyda:

 Erich Klein
 Jacob Theodor Klein
 Jean-Marie Klein, fransk entomolog

Robotskapade auktorsförkortningar